Парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго прошли 9 ноября 1981 года. В результате Народное национальное движение получило большинство в 26 из 36 мест парламента. Явка составила 56,4 %. Премьер-министром стал новый лидер ННД Джордж Чемберс.

Результаты

Примечания 

Ноябрь 1981 года
Тринидад и Тобаго
Выборы в Тринидаде и Тобаго
1981 год в Тринидаде и Тобаго